Ла Сенда има више значења:

 Ла Сенда (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сенда (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сенда, Гуделија Гарза Валдез (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сенда, Летисија Брионес де Сауседа (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сенда (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику